UM poate fi:

 Insulele Minore Îndepărtate ale Statelor Unite, codul ISO 3166-1 al acestui teritoriu
 .um, domeniu de internet de nivel superior, pentru Insulele Minore Îndepărtate ale Statelor Unite
 Unde medii
 CSP UM Timișoara, fostă echipă de fotbal din Timișoara
 UM, abreviere pentru Universitatea Maastricht
 UM, abreviere pentru unitate de măsură
 um, notație nestandardizată pentru μm (micrometru)
 UM, abreviere pentru unitate militară
 UM, abreviere pentru Unitate de Muncă (UM) - adică pentru lagărele de muncă forțată din România Socialistă

Uzina Mecanică 
 UM București, fabrică de armament din România
 UM Cugir, fabrică de armament din România
 UM Drăgășani, fabrică de armament din România
 UM Filiași, fabrică de armament din România
 UM Orăștie, fostă fabrică de armament din România
 UM Mârșa, fabrică de armament din România, în prezent produce componente auto
 UM Mija, fabrică de armament din România
 UM Plopeni, fabrică de armament din România
 UM Sadu, fabrică de armament din România
 UM Tohan, fabrică de armament din România
 UM Băbeni, fabrică de armament din România
 Uzinele Mecanice Timișoara, companie producătoare de utilaj minier, metalurgic și de construcții din România

Legături externe 
  „UM” la acronymfinder.com